Трофимов, Николай Николаевич:
 Трофимов, Николай Николаевич (1911—1993) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Трофимов, Николай Николаевич (1920—2005) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР.